Schuljatikow ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Iwanowitsch Schuljatikow (1845–1893), russischer Revolutionär und Schifffahrtsspezialist
 Wladimir Michailowitsch Schuljatikow (1872–1912), russischer Philologe, Philosoph und Revolutionär